Хрустальная звезда () — французская кинематографическая награда, ежегодно вручавшаяся в 1955—1975.

История 

Присуждалась Киноакадемией, основанной композитором Жоржем Ориком. Лауреаты выбирались жюри, составленным из критиков, артистов и деятелей различных отраслей французской киноиндустрии. Премия конкурировала с аналогичными наградами — Гран-при французского кино (1934—1984) и Победами французского кино (1946—1964). В 1976 году вместо нее была учреждена премия «Сезар».

Хрустальные звёзды вручались в шести категориях:

 Гран-при
 Лучший актёр
 Лучшая актриса
 Международная премия
 Лучший иностранный актёр
 Лучшая иностранная актриса

Гран-при

Лучший актёр

Лучшая актриса

Международная премия

Лучший иностранный актёр

Лучшая иностранная актриса

Литература 
 Hammer T. B. International film prizes: an encyclopedia. — Chicago: St. James Press, 1991. — ISBN 978-0824070991, p. 150–153

Кинопремии Франции